Уиллоу-Крик (; ) — топоним и гидроним США (в основном) и Канады.

Реки США 
  — название 45 рек в Монтане.
  — в Орегоне, приток Колумбии.
  — плотина на реке.
  — в Орегоне, приток Дешута.
  — в Юте.

Населённые пункты 
Канада
  — район в Альберте.
  — поселение в Саскачеване.

США
 Уиллоу-Крик — поселение на Аляске.
  — поселение в Калифорнии.
  — поселение в Монтане.

Прочее 
  — винодельня в Нью-Джерси (США).
  — американский фильм 2013 года.
  — в пригороде Чикаго, .
  — станция лёгкого метро и пересадочный узел на ветке  в Хилсборо (Орегон).

См. также 
 Уиллоу и Крик